LRS est un sigle qui peut désigner :
 Long rail soudé
 Système de référence linéaire (de l'anglais Linear Reference System)
 Learning Record Store